Hédin ou Hedin peuvent désigner :
 Amédée Hédin, architecte français
 Greta Hedin (1989-1949), critique littéraire et historienne de la littérature suédoise
 Louis Hédin, agronome français
 Hedin, roi de la mythologie nordique